Wandersmann steht für
Wandersmann, Sandsteinobelisk
 Wandersmann-Süd-Tunnel
 Wandersmann-Nord-Tunnel

Buchtitel
 Der botanische Wandersmann, Alfred Meebold, 1920
 Cherubinischer Wandersmann, Angelus Silesius, 1657
 Thüringer Wandersmann, Schriftenreihe August Trinius, 1886–1902
Weiteres
 Mein Vater war ein Wandersmann, volkstümlicher Schlager
 Auf, du junger Wandersmann, Volkslied